Ambleville (Charente)
 Ambleville (Val-d'Oise)